

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Pardasówka – część wsi Zamch w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Obsza
 Pardasówka – część wsi Sabaudia w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski